Gunnar Jansson kan syfta på

 Gunnar Jansson (1897–1953), svensk friidrottare.
 Gunnar Jansson (1907–1998), svensk fotbollsspelare.
 Gunnar Jansson (1941–2006), svensk militär.
 Gunnar Jansson (född 1944), åländsk jurist och politiker.